Сан-Дамьяно-д’Асти — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Асти.
 Сан-Дамьяно-Макра — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Кунео.
 Сан-Дамьяно-аль-Колле — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Павия.
 Сан-Дамиано — коммуна во Франции, находится в регионе Корсика.